Nokia 6290 — мультимедийный 3G смартфон производства Nokia, выпущенный в марте 2007 года.

Особенности 
Nokia 6290 — первое устройство на платформе S60 3-й редакции, обновленной до Feature Pack 1. Несмотря на использование Symbian, этот телефон продавался как простой «телефон» и был одним из немногих Symbian телефонов Nokia 2007 года, который не входил в серии 'N' или 'E'.

Технические характеристики

Ссылки 
 Официальный сайт Nokia 6290
 Технические характеристики на Forum Nokia
 Обзор Nokia 6290 на Mobile-review
 Обзор Nokia 6290 на All About Symbian
 Руководство Nokia 6290

6290
6290
Смартфоны на Symbian